Цурута:

 Цурута — посёлок в Японии, находящийся в уезде Китацугару префектуры Аомори.
 Цурута, Ёсиюки (1903—1986) — японский пловец, двукратный олимпийский чемпион.
 Цурута, Кодзи (1924—1987) — японский актёр театра, кино и телевидения, а также певец.